Fargues ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fargues (Gironde) im Département Gironde
Fargues (Landes) im Département Landes
Fargues (Lot), ehemalige Gemeinde im Département Lot

mit Namenszusatz:
Fargues-Saint-Hilaire im Département Gironde
Fargues-sur-Ourbise im Département Lot-et-Garonne

Fargues ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Hugo Fargues (* 1992), französischer Fußballspieler
Laurent Fargues (* 1975), französischer Mathematiker